Sussex néven az alábbi helyeket illetve fogalmakat keresheted:

 Sussexi Királyság, a hét angolszász királyság egyike
Sussex, az Egyesült Királyság történelmi megyéje
 Sussex (New Jersey), USA
 Sussex (Wisconsin), USA
 Sussex (New Brunswick), Kanada
 Sussex (tyúkfajta)
 Sussexi spániel

Kapcsolódó szócikkek 
 Sussex megye (egyértelműsítő lap)